Rem (jedinica), mjerna jedinica za količinu ekvivalentne doze ionizirajućeg zračenja
 R.E.M., američki indie rock sastav.
 Rim (Bajska mikroregija, Mađarska), mađ. Rém, selo u Mađarskoj
 Rem (osnivač Rima), mitski osnivač Rima
 Rem (mitologija), u egipatskoj mitologiji bog riba koji suzama natopljuje zemlju
 REM (engl. Rapid eye movement), faza tijekom spavanja nazvana po brzim očnim pokretima